Hang Chat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lampang, Thailanda, cu o populație de 51.495 de locuitori și o suprafață de 684,757 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 73 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lampang